Гусь-Хрустальный:
 Гусь-Хрустальный — город во Владимирской области.
 Гусь-Хрустальный (станция) — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Гусь-Хрустальный.

См. также 
 Муниципальное образование «Город Гусь-Хрустальный»
 Гусь-Хрустальный район
 
 Гусь-Железный